

Біккулово — присілок, Абзеліловський район, Башкортостан
 Біккулово — село, Біжбуляцький район, Башкортостан
 Біккулово — село, Міякинський район, Башкортостан
 Біккулово — село, Октябрський район, Оренбурзька область
 Біккулово — село, Тоцький район, Оренбурзька область
 Біккулово — присілок, Чишминський район, Башкортостан
 Біккулово — присілок, Шаранський район, Башкортостан

Див. також 
 Новобіккулово